Claes Michielsz Bontenbal, Nederlands ambtenaar (1575-1623)
 Henri Bontenbal, Nederlands politicus  (1982-)